Грейди, Джеймс (род. 1949) — американский писатель и журналист-расследователь.
  (род. 1971) — шотландский футболист.